Рудо — деревня в Гультяевской волости Пустошкинского района Псковской области России.
 Рудо — озеро в Гультяевской волости Пустошкинского района Псковской области России.
 Рудо — город в Республике Сербской.